Masvingo (ehemals Fort Victoria, benannt nach Königin Victoria) ist Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Südosten von Simbabwe und hatte bei einer Volkszählung im Jahr 2012 rund 88.000 Einwohner.

Geschichte 
Die Stadt Masvingo wurde 1890 gegründet und ist damit die älteste koloniale Stadt in Simbabwe. Das alte Fort aus dem Jahr 1891, das die Straße nach Süden überwachen sollte, steht noch als Monument in der Stadtmitte.

Einwohnerentwicklung 
Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand seit der Volkszählung 1982.

Lage 
Die Stadt liegt am Fluss Shagashi, nahe dem Mutirikwisee-Nationalpark und ist Endstation einer Eisenbahnstrecke nach Gweru. Sie hat einen Flughafen für Inlandsflüge. Etwa 28 Kilometer entfernt stehen die Ruinen von Groß-Simbabwe.

Interessant sind die Steinmetzarbeiten jenseits der Produktion für den Tourismusmarkt, von denen einige schon den Weg in europäische Kunstgalerien gefunden haben. Die Jacarandablüte im September zählt zu den Attraktionen der Stadt.

Religion 
Masvingo ist Sitz des Bistums Masvingo.

Persönlichkeiten 
 Victor Mavedzenge (* 1974), simbabwischer Maler, Performance- und Objektkünstler und Lyriker

Partnerstädte 
Masvingo ist seit 1990 Partnerstadt von Kernen im Remstal und Middlesbrough.

Sport 
Der Fußballclub Masvingo United spielte in der Zimbabwe Premier Soccer League.

Klimatabelle

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Ort in Simbabwe
Ort in Afrika